Ле́вченко — украинская фамилия; также топоним.

Известные носители

А 
 Левченко, Александр Алексеевич (род. 1955 года) — советский и российский учёный-физик, член-корреспондент РАН (2022).
 Левченко, Александр Дмитриевич (1914—1995) — Герой Советского Союза.
 
 
 Левченко, Анна Анатольевна (известна как: Матиенко; род. 1981) — российская волейболистка.

В 
 Левченко, Валерий Витальевич (род. 1954) — российский психолог, профессор ПНИПУ.
 
 
 Левченко, Виктор Иванович (1906—1937) — советский лётчик (штурман).
 Левченко, Виталий Григорьевич (род. 1972) — таджикистанский и украинский футболист.
 Левченко, Владимир Максимович (1944—2006) — советский футболист.

Г 
 Левченко, Галина Порфирьевна (род. 1924) — советская и российская актриса.
 
 Левченко, Георгий Георгиевич (род. 1947) — советский физик.
 Левченко, Гордей Иванович (1897—1981) — советский адмирал.

Д 
 Левченко, Дорофей Тимофеевич (1911—1941) — Герой Советского Союза.

Е 
 
 Левченко, Евгения Игоревна (род. 1994) — украинская и белорусская гандболистка, мастер спорта Украины.
 Левченко, Елена Васильевна (род. 1955) — российский психолог, профессор ПГНИУ.
 Левченко, Елена Степановна (род. 1983) — белорусская баскетболистка.

И 
 
 Левченко, Игорь Александрович (род. 1991) — украинский футболист.
 Левченко, Ирина Николаевна (1924—1973) — танкист, Герой Советского Союза.

К, Л 
 Левченко, Ксения Алексеевна (род. 1996) — российская баскетболистка.
 Левченко, Лина Петровна (род. 1931) — советская оперная певица (лирическое сопрано), народная артистка РСФСР.

М 
 Левченко, Максим Борисович (род. 1978) — российский предприниматель, управляющий партнер компании Fort Group.
 Левченко, Митрофан Васильевич (1890—1955) — советский византинист.
 Левченко, Михаил Александрович (1922—1989) советский учёный-литературовед, писатель.
 Левченко, Михаил Алексеевич (род. 1977) — украинский художник-постановщик.

Н

О 
 Левченко, Ольга Васильевна (род. 1979) — белорусский политик, член Совета Республики 6-го созыва.

П

С 
 
 Левченко, Станислав Александрович (род. 1941) — бывший советский разведчик; приговорен в СССР к расстрелу за измену Родине.

Р, Ф 
 Левченко, Роман (род. 1996) — киргизский футболист.
 Левченко, Фёдор Васильевич (1915—1987) — Герой Социалистического Труда.

Ю 
 Левченко, Юлия Андреевна (род. 1997) — украинская прыгунья в высоту, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года.
 Левченко, Юрий Владимирович (род. 1984) — украинский политик.

Я 
 Левченко, Ярослав Юрьевич (род. 1987) — российский художник.

Топоним 
 Левченко — хутор в Краснодарском крае.
 Левченко — хутор в Ростовской области.
 Левченко — посёлок в Московском районе Казани, Татарстан.

См. также 
 Адмирал Левченко (большой противолодочный корабль)
 Улица Ирины Левченко